WRJR (670 AM) é uma estação de rádio de transmissão com formato alternativo de álbum adulto licenciada para Claremont, Virgínia, servindo Hampton Roads. A WRJR é de propriedade da Stu-Comm, Inc.

A 670 AM é uma frequência de canal limpo dos Estados Unidos na qual a WSCR em Chicago, Illinois e a KDLG em Dillingham, Alasca, compartilham o status de Classe A. A WRJR deve reduzir a energia do pôr do sol ao nascer do sol para evitar interferência nos sinais noturnos de skywave das estações Classe A.

A WRJR e a W273DZ são estações repetidoras em tempo integral da WNRN.

Referências

Estações de rádio da Virgínia
Estações de rádio fundadas em 1989
Fundações nos Estados Unidos em 1989